Brügge kan syfta på:
 Brygge, en stad i Belgien
 Brügge, Schleswig-Holstein, en kommun i Tyskland
 Ragnar Brügge (1917–2003), en svensk militär